Соревнования в беге на 200 метров среди мужчин на летних Олимпийских играх 2004 в Афинах проходили c 24 по 26 августа на Олимпийском стадионе Афин.

Медалисты

Квалификация участников 
Национальный олимпийский комитет (НОК) каждой страны имел право заявить для участия в соревнованиях не более трёх спортсменов, выполнивших норматив А (20,59 с) в квалификационный период с 1 января 2003 года по 9 августа 2004 года. Также НОК мог заявить не более одного спортсмена из числа выполнивших норматив В (20,75 с) в тот же период. Квалификационные нормативы были установлены ИААФ.

Рекорды 
Данные приведены на начало Олимпийских игр.

По итогам соревнований оба рекорда не были улучшены.

Соревнования

Первый раунд 
Первые три спортсмена из каждого забега независимо от показанного времени автоматически попадают в следующий раунд соревнований. Также в следующий раунд попадают ещё 8 участников, показавших лучшее время среди всех остальных спортсменов.

Время результатов указано в секундах. Также использованы следующие сокращения:

Второй раунд 
Первые три спортсмена из каждого забега независимо от показанного времени автоматически попадают в полуфинал соревнований. Также в следующий раунд попадает ещё четыре участника, показавшие лучшее время среди всех остальных.

Полуфинал 
Первые четыре спортсмена из каждого забега независимо от показанного времени автоматически попадают в финал соревнований.

Финал

Примечания

Ссылки 
 200 м. мужчины. Олимпиада 2004. Результаты

М